Тимино — село в Юсьвинском районе Пермского края. Расстояние до районного центра села Юсьва — 37 километров, село расположено у реки Пой.

История 

Известно с 1765 г. как деревня. Основано выходцами из деревни Калиной, среди которых был Тимофей Иванов сын Шляпин. Село с 1885 г. Была построена церковь Святых Козьмы и Демьяна. Тимино становится селом и волостным центром Соликамского уезда Пермской губернии. Три раза в год здесь проводятся торжки: в мае, в августе и в ноябре. В годы советской власти Тимино становиться центром сельского совета включавшим в себя 63 населённых пункта. В данный момент бывший Тиминский сельский совет включает в себя 8 населённых пунктов.

География 
Село находиться в зоне южной тайги. На расстоянии 1 километра от него находится река Пой. Село разделяется на 3 части: Тимино — исторический центр; посёлок, построен в 1970-е годы во время укрупнения деревень для переселенцев; Филимоново, сросшаяся с селом деревня. В центре села находится старый церковный парк (тополя, берёзы, кедры).

Экономика 
Основные занятия населения — сельское хозяйство, работа в лесной промышленности и в сфере образования. Большая часть мужского населения находится на заработках вахтовым методом. Подсобное хозяйство — разведение коров и свиней. Выращивание картофеля дают дополнительный заработок.

Социальная сфера 
В селе есть основная общеобразовательная школа, детский сад, фельдшерский пункт, почтовое отделение и библиотека.
Действуют два магазина.

Население

Улицы 

 Больничная ул.
 Восточная ул.
 Дружбы ул.
 Западная ул.
 Запрудная ул.
 Заречная ул.
 Зелёный пер.
 Парковая ул.
 Центральная ул.
 Школьная ул.

Примечания 

Населённые пункты Юсьвинского района